Макфарланд има више значења:
 Макфарланд (Калифорнија)
 Макфарланд (Висконсин)
 Макфарланд (Канзас)